Schewardnadse ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Schewardnadse (1885–1937), georgischer Künstler
 Eduard Schewardnadse (1928–2014), sowjetischer Außenminister (1985–1990), georgischer Staatspräsident (1995–2003)
 Sofija Paatowna Schewardnadse (* 1978), georgische Journalistin

Siehe auch:
 Ewgrapi-Schewardnadse-Stadion, Fußballstadion in der georgischen Kleinstadt Lantschchuti